Huntingdon kan syfta på:

 Huntingdon, en ort i Cambridgeshire

Personer
 Selina Huntingdon (1707–1791), brittisk metodistledare

Geografi

Kanada 

 Huntingdon, Québec, 
 Huntingdon (kommun), Québec, Montérégie,

Storbritannien 

 Huntingdonshire, distrikt, England, Cambridgeshire, 
 Huntingdon, ort, England, Cambridgeshire, 
 Huntingdon, parish, England, Cambridgeshire,

USA 

 Huntingdon, Tennessee, countyhuvudort, Carroll County, 
 Huntingdon, Pennsylvania, countyhuvudort, Huntingdon County,

Se även
 Huntington

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar